Віленсько-радомська унія
 Краківсько-Віленська унія
 Віленська унія
 Віленське перемир'я

Міжнародні договори
Право Речі Посполитої
Право Великого князівства Литовського